Виньоль (Vignol, Vignoles, Vignolles) — фамилия французского происхождения.
 Виньоль, Роджер (род. 1945) — британский пианист.
 Виньоль, Чарлз Блейкер — британский архитектор ирландского происхождения, автор Николаевского цепного моста в Киеве
 Виньоль, Этьен де — полководец периода Столетней войны

Топонимы 
 Виньоль — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Виньоль — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор
 Виньоль — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта

См. также 
 Кастера-Виньоль
 Виньола (значения)